Дерби Греции — противостояние самых популярных футбольных клубов Греции — «Олимпиакос» Пирей и ПАОК Салоники.

История 
Пирейский «Олимпиакос» самый титулованый и популярный клуб греческого футбола. Всего «Олимпиакос» завоевал 75 титулов в Греции. ПАОК же, самый титулованный и популярный клуб в своём городе и регионе, то есть в Салониках и Македонии. Всего ПАОК завоевал 10 титулов в греческом футболе. Хоть между клубами, есть большая разница в титулах, всё равно их противостояние одно из главных в Греции.

Болельщики

Результаты

Примечания 

Футбольные дерби в Греции
Футбол в Греции
ФК «Олимпиакос» Пирей